Die J&T Banka Ostrava Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Ostrava, Tschechien. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 20. bis 26. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für dieses Turnier fand vom 18. bis 19. September 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Ostrava